

Cinema 
 Tra cielo e terra (Heaven & Earth) – film di Oliver Stone del 1993

Letteratura 
 Tra cielo e terra: ricette per vivere e amare (Between heaven and earth) – libro di Laura Archera del 1995
 Tra cielo e Terra – raccolta di racconti di Vittorio Catani del 1999
 Tra cielo e terra. Radio Maria. Un miracolo di volontariato – libro di Livio Fanzaga del 2004
 Tra cielo e terra (Mortal sin) – libro di Laurie Breton del 2005

Musica 
 Tra cielo e terra – album dei Dhamm del 1996
 Tra cielo e terra – album di Roberto Cacciapaglia del 1996
 Tra cielo e terra – traccia dell'album Novecento della Casa del vento del 2000
 Tra cielo e terra – DVD di Piero Pelù del 2004

Televisione
Tra cielo e terra, programma televisivo di Marco Liorni del 2010.

Pagine correlate 
 Cielo e terra